Ossínovka (Leningrad), poble de la província de Leningrad, a Rússia
 Ossínovka (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Ossínovka (Komi), poble de la república de Komi, a Rússia
 Ossínovka (Volsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Ossínovka (Romànovka), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Ossínovka (Rtísxevo), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Ossínovka (Arkadak), poble de la província de Saràtov, a Rússia